Ла́жеш (, , Лажиш) — португальська власна назва.

Топоніми

Лажеш-даш-Флореш
 Лажеш-ду-Піку